Der Name Briga bezeichnet:
 Briga (Sänger), einen italienischen Sänger
 den italienischen Namen des Ortes Brig (Gemeinde Brig-Glis) im Kanton Wallis, Schweiz
 eine Gemeinde in der Provinz Cuneo, Region Piemont, Italien; siehe Briga Alta
 eine Gemeinde in der Provinz Novara, Region Piemont, Italien; siehe Briga Novarese
 den lombardischen Namen der Gemeinde Briga Novarese in der Provinz Novara, Italien